

Anno 
 784 o 784 a.C.

Codici 
 784 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Stull Observatory, della Alfred University, ad Alfred Station, nella Contea di Allegany (New York), degli USA

Matematica 
 784 – numero